Jintsu ist der Name:
 eines Leichten Kreuzers der Naka-Klasse der Kaiserlichen Japanischen Marine im Zweiten Weltkrieg, siehe Jintsū (Schiff, 1925).
 einer U-Jagdfregatte der Abukuma-Klasse der Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Jintsū DE230